До́каз — інформація, що слугує підтвердженням певних обставин. У різних галузях науки та людської діяльності цей термін має різні значення.

Визначення 
 Математичний доказ
 Докази (філософія)
 Процесуальні докази
 Докази (логіка) — це логічна операція обґрунтування істинності якого-небудь судження за допомогою інших істинних і пов'язаних з ним суджень.

Фільми 
 Доказ (Dokaz) — югославський фільм 1972 року.
 Доказ () — австралійський фільм, знятий режисером Джоселин Мурхауз. У фільмі знялися актори Хьюго Вівінг, Женев'єва Піко та Рассел Кроу.
 Доказ () — фільм-драма 2005 року, режисер Джон Медденом.

Див. також 
 Доказування
 Доведення